Frédéric Hauswald 
Simone Hauswald